Гольцов, Василий:

 Гольцов, Василий Григорьевич (1927—2011) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Гольцов, Василий Спиридонович (1900—1961) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.